Jambi est, en Indonésie :
 La province de Jambi dans l'est de l'île de Sumatra;
 La ville de Jambi, capitale de cette province;
 Le village de Muara Jambi où se trouve un site archéologique.